Elżbieta Skowrońska – polska siatkarka
 Elżbieta Skowrońska-Katolik – polska lekkoatletka